El nombre Jorge Cervantes puede refiere a dos personas:

 Jorge Cervantes, activista cubano.
 Jorge Cervantes, seudónimo de George Van Patten, un horticultor y escritor estadounidense especializado en cultivo Cannabis.